Facundo Bagnis e Sergio Galdós erano i detentori del titolo ma hanno scelto di non partecipare.

In finale Nathaniel Lammons e Jackson Withrow hanno sconfitto Alexander Erler e Lucas Miedler con il punteggio di 7-5, 5-7, [11-9].

Teste di serie 

  Sadio Doumbia  /  Fabien Reboul (quarti di finale)
  Alexander Erler /  Lucas Miedler (finale)

  Nathaniel Lammons  /  Jackson Withrow (campioni) 
  Diego Hidalgo /  Cristian Rodriguez (primo turno)

Wildcard 

  Lukas Neumayer /  Neil Oberleitner (quarti di finale)

  Benedikt Emesz /  Sandro Kopp (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Salzburg Open 2022